|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Hastings Direct International Championships) van 2005 vond plaats van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juni 2005 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 31e editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Svetlana Koeznetsova was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij (in de tweede ronde).

Het zevende reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de Russische kwalificante Vera Doesjevina in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar 24e WTA-titel, de derde van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Alicia Molik en Magüi Serna had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Molik speelde samen met Bryanne Stewart – zij waren als vierde geplaatst, maar verloren meteen hun openingspartij.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova.

Het als tweede geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Russische koppel Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova in twee sets. Het was hun 32e gezamenlijke titel. De Amerikaanse Raymond had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stubbs zeventien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Eastbourne 2005
Eastbourne